Алексей Гантимуров:
 Гантимуров, Алексей Гаврилович (род. 1859) — русский генерал
 Гантимуров, Алексей Илларионович — 4-й Правитель тунгусов.
 Примечания